:
 David R. Blumenthal, essayiste américain
 Elke Blumenthal (1938-2022), égyptologue allemande
 Felicja Blumental (1908-1991), pianiste polonaise
 Ferdinand Blumenthal (1847-1914), entrepreneur franco-américain et collectionneur d'art, constructeur de l'hôtel Blumenthal-Montmorency à Paris
 Florence Blumenthal (1875-1930), philanthrope américaine
 George Blumenthal (1945-), astrophysicien et professeur américain
 Heinrich von Blumenthal (1765-1830), homme politique prussien
 Heinrich von Blumenthal (1815-1892), général prussien
 Herman A. Blumenthal (1916-1986), directeur artistique américain
 Hermann Blumenthal (1905–1942), sculpteur allemand
 Heston Blumenthal (1966-), cuisinier britannique
  (1901–1984), mathématicien américain
 prix Blumenthal, distinction mathématique
 Leonhard von Blumenthal (1810-1900), général prussien
 Max Blumenthal (1977-), blogueur, auteur, journaliste et militant américain
 W. Michael Blumenthal (1926-), économiste et homme politique américain
 Michèle Blumenthal (1943-), femme politique française
 Otto Blumenthal (1876-1944), mathématicien allemand
 Richard Blumenthal (1943-), homme politique américain
 Sidney Blumenthal (1948-), ancien assistant et conseiller spécial du président Bill Clinton
 Thomas Blumenthal (1985-), acteur français

Toponyme 

 Blumenthal, une commune d'Allemagne située dans le Land de Schleswig-Holstein ;
 Blumenthal, Junglinster, une commune de Luxembourg.
 Cité-jardin Blumenthal, une cité-jardin à Épinay-sur-Seine, qui partage son nom avec la station du tramway T8 desservant ce même quartier.

D'après Florence Blumenthal 
 Prix Blumenthal
 Rue Florence-Blumenthal à Paris
 Square Florence-Blumenthal à Paris

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif